Caecilia Metella Dalmatica (zm. ok. 80 p.n.e.) – córka Lucjusza Cecyliusza Metellusa Dalmatyńskiego, konsula w 119 p.n.e., najwyższego kapłana (pontifex maximus) w 115 p.n.e. Jako młoda kobieta poślubiła Marka Emiliusza Skaura, polityka u szczytu swojej kariery, przywódcy senatu (princeps senatus). Miała z nim syna i córkę. Jej drugim mężem od 88 p.n.e. był Lucjusz Korneliusz Sulla. Urodziła Sulli syna i bliźnięta W 86 zmuszona została przez proskrypcje Mariusza do opuszczenia Rzymu. W czasie dyktatury Sulli odgrywała rolę pierwszej damy Rzymu. Niedługo przed jej śmiercią zmarł pierwszy jej i Sulli syn. Po śmierci Sulla urządził jej wspaniały państwowy pogrzeb.

Potomkowie

Zobacz też 
 Drzewo genealogiczne Cecyliuszów Metellów

Przypisy 

Rzymianie
Urodzeni w II wieku p.n.e.
Zmarli w I wieku p.n.e.